Savage är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Savage
 Andrea Savage
 Ann Savage
 Ben Savage
 Brian Savage
 Demba Savage
 Ezra P. Savage
 Fred Savage
 Herschel Savage
 
 Kala Savage
 Michael Savage
 Minot Judson Savage (1841–1918), amerikansk religiös skriftställare
 Paul Savage
 
 Robbie Savage
 Seán Savage
 Stephanie Savage
 Swede Savage
 Tamara Savage

Engelska efternamn